Квельмальц — фамилия. Известные носители:
 Квельмальц, Альфред (1899—1979) — немецкий музыковед, сотрудник Аненербе, унтерштурмфюрер СС.
 Квельмальц, Самуэль Теодор (1696—1758) — немецкий врач-писатель.